Niemcy:
 Rehweiler – miejscowość należąca do gminy Geiselwind w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kitzingen
 Rehweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel